Мелисса Луиз Белоут Рипли (; ) — американская пловчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 1972 года, чемпионка мира 1973 года на дистанции 200 метров на спине.

Биография 

Мелисса Луиз Белоут родилась в Вашингтоне, выросла в Виргинии. Она была второй из трёх дочерей Эрнеста и Флоренс Белоутов. В 8-летнем возрасте она стала членом сборной по плаванию Springfield Swimming & Racquet Club, уже в 12-летнем возрасте выступала на национальном уровне. 

На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене 15-летняя Белоут победила на дистанциях 100 и 200 м на спине, а также в составе сборной США в комбинированной эстафете 4×100 метров. На дистанции 200 м на спине она установила новый мировой рекорд. На чемпионате мира по водным видам спорта 1973 года она заняла первое место на дистанции 200 м на спине и завоевала серебряные медали в плавании 100 м спине и в комбинированной эстафете 4×100 метров. Белоут также принимала участие в летних Олимпийских играх 1976 года, где заняла 5 место в плавании 200 м на спине. Она установила 9 рекордов США. В 1972 и 1973 годах была номинирована на Приз Джеймса Салливана.

Белоут окончила Университет штата Аризона в сфере коммуникаций. Состояла в сборной университета по плаванию. В 1979 году она завершила спортивную карьеру. Работала помощником главного тренера в сборной по плаванию Solotar Swim Team. В 1988 году вышла замуж за Рича Рипли. В 1981 году она была включена в Зал славы Университета штата Аризоны, в 1983 году — в Зал Славы мирового плавания. Спортивный журнал Sports Illustrated назвал её лучшей спортсменкой из Виргинии в истории.

Примечания 

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Рекордсмены мира в плавании
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Чемпионы мира по плаванию
Выпускники Университета штата Аризона